Jean Charcot ist der Name folgender Personen:

*Jean-Baptiste Charcot (1867–1936), französischer Naturwissenschaftler und Polarforscher
Jean-Martin Charcot (1825–1893), französischer Arzt, Pathologe und Neurologe, Vater von Jean-Baptiste Charcot